Тејер има више значења:
 Округ Тејер (Небраска)
 Тејер (Ајова)
 Тејер (Илиноис)
 Тејер (Канзас)
 Тејер (Мисури)
 Тејер (Небраска)